

Sigle 
 His/Her Majesty's Yacht – prefisso navale della Royal Navy

Codici 
 hmy – codice ISO 639-3 della lingua guiyang hmong meridionale